Turniej gry pojedynczej kobiet w tenisie ziemnym na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie odbył się w dniach 10-17 sierpnia na Olympic Green Tennis Centre, na nawierzchni twardej (DecoTurf II).

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Medaliści olimpijscy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka na oficjalnej stronie turnieju

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
Tenis kobiet